Ten artykuł dotyczy nauczycieli i personelu szkolnego szkoły podstawowej przedstawionych w animowanym filmie dla dorosłych Miasteczko South Park.

Dyrektor

Dyrektor Victoria 
Dyrektor Victoria – fikcyjna postać z serialu animowanego South Park. Jest dyrektorem szkoły podstawowej, do której uczęszczają główni bohaterowie serialu.

Po raz pierwszy pojawia się w 7. odcinku „Pink Eye”. Ma krótkie kręcone blond włosy. Nosi różową marynarkę i grube okulary. Bardzo dobrze zarządza prowadzeniem szkoły, pomimo jej dziwnej załogi. Jest inteligentna i wyróżnia się pod tym względem spośród innych nauczycieli. Zawsze stara się pomóc dzieciom w trudnej sytuacji, lecz kiedy trzeba potrafi ukarać. Często pojawia się z panem Mackeyem.

W „Breast Cancer Show Ever” zwierza się Wendy, że 7. lat temu chorowała na raka piersi. Jest pełna pogardy wobec zachowania Erica Cartmana w stosunku do tej choroby. Porównuje go bezpośrednio z rakiem i zezwala Wendy na odbycie z nim walki.

W „Go God Go” informuje Janet Garrison, że ma uczyć ewolucji w klasie, lecz ta odmawia. Po naleganiach dyrektorki ta wprowadza kompletny bałagan w tej dziedzinie. Victoria prosi o pomoc nauczania w tej dziedzinie specjalistę.
Jej mąż pojawia się po raz pierwszy w epizodzie „About Last Night” 12. serii. Razem z żoną w wyborach na prezydenta USA popiera McCaina.

Dyrektor PP 
 Dyrektor PP  (PP - poprawność polityczna) – nowa postać dziewiętnastego sezonu. Został dyrektorem po tym jak jego poprzedniczka zbagatelizowała gwałt dokonany w szkole. Jak sama nazwa wskazuje jest politycznie poprawny. Ma wybuchowy charakter i często stosuje przemoc wobec uczniów. Wpada w szał, gdy ktoś nie podziela jego poglądów. Nienawidzi białych heteroseksualnych mężczyzn i pragnie, aby South Park był bardziej otwarty dla mniejszości. Jest najbardziej realistyczną wizualnie postacią z serii, a sądząc po sylwetce można wywnioskować, że jest miłośnikiem fitnessu.

Nauczyciele i pedagodzy

Herbert Garrison 
Herbert Garrison (po zmianie płci jako Janet Garrison) – bohater głośnej kreskówki dla dorosłych pt. South Park. W niektórych tłumaczeniach jako pan Korpus. Jest nauczycielem w szkole podstawowej. To ukrywający swoją orientację seksualną, lekko niezrównoważony psychicznie gej, który nie wierzy w Boga i sprzeciwia się teorii ewolucji. Znany jest ze swojej śmiesznej pacynki posiadającej własną osobowość Pana Cylindra.

Pojawił się już w pierwszym epizodzie Sonda analna Cartmana z nieodłączną pacynką, która spoczywa na jego prawej ręce i często konwersuje z uczniami. Przez krótki czas Pan Cylinder został zastąpiony przez Pana Gałązkę, jednak już wkrótce powrócił. Pan Garrison często robi rzeczy bardzo amoralne, ale zwala je na zachcianki kukiełki. W swoim życiu zmieniał swoją orientację seksualną i płeć. Był kolejno: mężczyzną heteroseksualnym, gejem, kobietą hetero, lesbijką i na powrót mężczyzną. Ma wyrzuty do swojego ojca o to, że w dzieciństwie go nie molestował, przez co się czuł niekochany.

Jest homoseksualistą, który nienawidzi gejów. W odcinku „Cartman Joins NAMBLA” został oskarżony o namawianie do seksu małoletniego chłopca. Jego kartoteka policyjna spowodowała, że odszedł na zwolnienie i zaczął pisać romanse. Jego książka „Dolina penisów” bardzo dobrze się sprzedawała. Był z tego powodu dumny, dopóki nie dowiedział się, że zdobył za nią gejowską Nagrodę Pulitzera, po czym zamknął się w sobie i przeżył załamanie nerwowe. Powędrował w góry by żyć samotnie. Nowa nauczycielka Diane Chujwbuzi nie może zapanować nad uczniami. Wybiera się w góry i prosi go o pomoc. On pokazuje jej swoje niekonwencjonalne metody nauczania tzw. wulgarne sugestie. W tym czasie ukazuje mu się jego gejowska strona, która przekonuje go, aby nie zaprzeczał kim jest naprawdę. W końcu Garrison przyznaje się do swojej orientacji i zaczyna się akceptować. Wraca do szkoły i prosi o posadę nauczyciela IV klas, lecz to stanowisko jest już zajęte. Otrzymuje posadę nauczyciela w przedszkolu. Po śmierci Diane Chujwbuzi ponownie naucza starsze klasy.

Przez pewien czas jego partnerem jest ubierający się w skórzaną bieliznę Pan Niewolnik, również homoseksualista. By urozmaicić swoje życie erotyczne ze swoim partnerem Panem Niewolnikiem, poddał się operacji zmiany płci i zmiany imienia na Janet. Nie było to dobrym pomysłem, gdyż Niewolnik odszedł od niego i trochę później ożenił się z Wielkim Gejem Alem. Aby do tego nie dopuścić w odcinku „Follow That Egg!” Garrison próbował zdelegalizować małżeństwa tej samej płci, jednak nie udało mu się to. W 5 odcinku 12 serii „Eek, A Penis!” Garrison przeżywa kryzys związany ze swoją męskością. Ponownie poddaje się operacji i wraca do swojej pierwotnej postaci. A potem w 20 sezonie został prezydentem.

Mac Mackey 
Pan Mackey – jedna z postaci serialu South Park. Jest szkolnym psychologiem. Kiedy chodził do szkoły przezywany był Mr. Guy with a very big head. Rzeczywiście posiada gigantyczną głowę, ale spowodowane jest to jego krawatem.

Po raz pierwszy pojawia się 8. odcinku w epizodzie „Damian”. Stara się za każdym razem odkryć co jest nie tak z dziećmi. Bardzo często powtarza wyrażenie „m’kay”, które jest jego odpowiednikiem słówka „dobra”.

Uczy dzieci, że narkotyki i alkohol są bardzo złe. W jednym z odcinków sam ulega narkotykom i dzięki nim udaje mu się podnieść z dna, na którym się znalazł. Stara się wraz z Diane Chujwbuzi uświadomić dzieci przed seksem bez zabezpieczenia oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Diane Chujwbuzi 
Diane Chujwbuzi (ang. Diane Choksondik, w polskich tłumaczeniach również jako Dusisiękutasem lub Krztuśkutas) – fikcyjna postać z serialu animowanego South Park. Jest nowym nauczycielem z Denver, zastąpiła na stanowisku Pana Garrisona po tym, jak został odsunięty od pracy.

Już od pierwszego odcinka, w którym wystąpiła wzbudza kontrowersje. Autorzy zadbali o to, m.in. poprzez sam wygląd i jej nazwisko. Ma bardzo duży (wręcz ogromny), zarazem obwisły biust i nie nosi stanika, czym doprowadza do szału Dyrektor Victorię. Nosi duże okulary i ma zeza. Wada wzroku powoduje, że Kyle myśli, iż jej lewe oko go stale obserwuje.

Po raz pierwszy pojawia się w 12. odcinku 4. sezonu „Fourth Grade”, w której chłopcy idą do czwartej klasy, a ona jest ich nową nauczycielką. Nie może zapanować nad nieznośną klasą. Wyrusza w góry by odnaleźć poprzedniego nauczyciela – Pana Garrisona. Chce, aby ten wyjaśnił jej w jaki sposób nauczał dzieci i do nich dotarł. Herbert Garrison uczy ją swoich niekonwencjonalnych metod nauczania, czyli odpowiedniego reagowania na tzw. wulgarne sugestie. Dzięki niemu zrozumiała w jaki sposób ma podejść do dzieci.

W odcinku „Proper Condom Use” uczy dziewczynki edukacji seksualnej. Ostrzega przed zagrożeniami chorób przenoszonymi drogą płciową i niechcianych ciążach, ale nic nie wspomina, że może dojść do tego podczas seksu bez zabezpieczenia. W tym epizodzie Pan Mackey ma podobne lekcje dla chłopców. Razem z panią Chujwbuzi opracowują wspólne metody nauczania i dochodzi między nimi do zbliżenia. Wtedy okazuje się, że jest ona jeszcze dziewicą.

W odcinku „Professor Chaos” nauczycielka zostaje zamordowana. Po raz ostatni możemy ją zobaczyć w kolejnym odcinku podczas sekcji zwłok.

Richard Adler 
Richard Adler – nauczyciel techniki, prowadzi zajęcia dla chłopców, nie lubi rozrabiaków na swoich lekcjach.  Po raz pierwszy pojawił się w odcinku Tweek Vs. Craig trzeciego sezonu serialu. Uczył wtedy grupę chłopców wspomnianego przedmiotu. W pierwszym odcinku z jego udziałem, możemy zaobserwować jego lekko brawurowe zachowanie i lekką niechęć do kobiet związaną ze śmiercią jego narzeczonej w wypadku lotniczym.

Ms. Pearl 
Ms. Pearl – nauczycielka ekonomiki, prowadzi zajęcia dla dziewcząt. Na jej zajęcia uczęszczał Kenny, dzięki czemu był lubiany przez dziewczyny.

Ms. Driable 
Ms. Driable – nauczycielka plastyki.

Mr. Wyland 
Mr. Wyland – nauczyciel, który zastępuje pana Garrisona (przez dwa odcinki), wpada na pomysł debaty na temat rasistowskiej flagi miasta.

Ms. Claridge 
Ms. Claridge – nauczycielka z przedszkola, została poparzona podczas zabawy chłopców w „strażaków”. Po raz pierwszy pojawia się w odcinku „pracoholizmu”. Chciała ugasić kartkę podpaloną przez jednego z jej uczniów. Poprosili o to Stan, Kyle, Cartman i Kenny, ponieważ chcieli być jak strażacy. Przy nieudanej próbie zgaszenia ognia przez chłopców nauczycielka upadła i zajęła się ogniem. Chłopcy zrzucili winę na łobuza który podpalił kartkę przez co trafił do zakładu poprawczego.

Ms. Ellen 
Ms. Ellen – nauczycielka na zastępstwie.

Ms. Stephenson 
Ms. Stephenson  – przedszkolanka

Personel szkolny

Chef 
Jerome McElroy (znany również jako Chef) – to jedna z pobocznych postaci serialu animowanego South Park.

Chef to pochodzący ze Szkocji Afroamerykanin znany ze swojego zamiłowania do kobiet, muzyki oraz gotowania. Ubrany w czerwoną koszulę, niebieskie spodnie oraz czarne buty, zawsze ma na głowie czapkę kucharską. Pracuje jako kucharz w szkolnej stołówce, a przy okazji jest trenerem szkolnej drużyny futbolowej. Jest jednym z największych fachowców w sprawach seksu. Bohaterowie często zadają mu trudne pytania, a on zawsze potrafi na nie trafnie odpowiedzieć.

Znany jest z tego, iż w niektórych odcinkach serialu śpiewa piosenki o podtekście erotycznym. Jego najbardziej znany motyw z rozmów z bohaterami serialu to (w wersji polskiej):-Cześć, dzieci.-Cześć, Szefie.-Jak leci?-Źle.-Dlaczego źle?

Chefowi został poświęcony specjalny odcinek serialu zatytułowany. „Chef Aid: Behind the Menu”.

Z początku głosu Chefowi miał użyczać amerykański piosenkarz Barry White, na którym ów bohater był pierwotnie wzorowany. Ostatecznie White zrezygnował z podjęcia się tego dubbingu, gdyż jako zagorzały chrześcijanin uznał, że scenariusz jest zbyt obsceniczny. Wtedy znaleziono innego pasującego do tej roli piosenkarza posiadającego równie niski głos i mającego w swoim repertuarze piosenki o zabarwieniu erotycznym – Isaaca Hayesa, który od razu zgodził się wziąć udział w serialu. Hayes będąc scjentologiem poczuł się urażony odcinkiem „Trapped in the Closet”, wyśmiewającym tę organizację, i zrezygnował z dalszego występowania w serialu.

W związku z tym Chef zginął w odcinku pt. „Return Of Chef”. Został jednak wskrzeszony i ucharakteryzowany na wzór Dartha Vadera z Gwiezdnych wojen. Obecnie znany jest jako „Darth Chef” – ochrzczony tym mianem przez fanów, mimo że jak dotąd ani razu nie pojawił się w swojej „mrocznej” formie.

Siostra Gollum 
Siostra Gollum – pielęgniarka i higienistka, jest zroślakiem, ma wystający obumarły płód na głowie. W miasteczku zorganizowano tydzień na temat jej choroby. Chłopcy początkowo boją się pielęgniarki.

Veronica Jabłonka 
Veronica Jabłonka (ang. Veronica Crabtree) – kierowca szkolnego autobusu, niestabilna psychicznie z ptakiem na głowie.
Ma brązowe skołtunione włosy, niebieską koszulę i zielone spodnie.
Przy siedzeniu w autobusie ma napisane Sit down and shut up (po przetłumaczeniu: Siadaj i zamknij się). Zmarła w 13 odcinku 8 sezonu pt. „Cartman's Incredible Gift”.

Miasteczko South Park
Miasteczko South Park